Оканоган ():

 Оканоган — округ в штате Вашингтон, США.
 Оканоган — индейское племя в Северной Америке.
 Оканоган — река в Канаде и США.
 Оканоган — административный центр округа Оканоган, штат Вашингтон, США.